Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Bonefish, nach den Grätenfischen:

USS Bonefish (SS-223), ein U-Boot der Gato-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1945, im Zweiten Weltkrieg versenkt
USS Bonefish (SS-582), ein U-Boot der Barbel-Klasse, in Dienst von 1959 bis 1988

Bonefish